Kronecker:
 Leopold Kronecker
 (25624) Kronecker